Ян Хоффманн (; род. 26 октября 1955, Дрезден) — восточногерманский фигурист.

 двукратный чемпион мира (1974, 1980)
 четырёхкратный чемпион Европы (1974, 1977, 1978, 1979)
 девятикратный чемпион ГДР (с 1971 по 1980, исключая 1975).

Биография

Спортивная карьера 
Первый тренер Хоффманна — Аннемари Хальбах (Annemarie Halbach), затем он тренировался у известного тренера Ютты Мюллер в знаменитом спортклубе СК Карл-Маркс-Штадт (SC Karl-Marx-Stadt). Уникально его участие в четырёх Олимпиадах (1968, 1972, 1976, 1980).

В 1968 дебютировал в 12-летнем возрасте, на чемпионате Европы и Олимпиаде. К 1972 г. вошёл в число лидеров мирового фигурного катания. В 1974 вторым в истории выполнил прыжок тройной лутц, став чемпионом мира. В 1975 получил травму, пропустил сезон 1974/75 и после операции мениска стал интересоваться медициной в спорте, впоследствии получив степень доктора в области ортопедии.

Добивался большого преимущества в обязательных фигурах, отличался атлетичными спортивными программами. Выполнял четыре тройных прыжка — лутц, риттбергер, тулуп и сальхов.

В марте 1976 Хоффманн тренировал прыжки тройной аксель и четверной сальхов.

На Олимпиаде-80 имел большое преимущество после обязательных фигур перед англичанином Робином Казинсом, выполнил гораздо более сложную, чем он, произвольную программу с пятью тройными прыжками (против трех самых простых у Казинса), тем не менее судьи отдали первенство англичанину.

После спорта 
После окончания карьеры фигуриста Ян Хоффманн стал врачом-ортопедом, у него частная практика в Радеберге под Дрезденом.

Кроме того, в 1990—2000-е годы играл видную роль в ИСУ, и сейчас является судьёй, в том числе главным арбитром (рефери) на чемпионатах мира и Европы. В 1994 и 1998 годах входил в судейскую бригаду на Олимпиадах — был арбитром на соревнованиях одиночниц.

Женат, имеет двух дочерей.

Спортивные результаты

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1968
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1972 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1976 — одиночное катание (мужчины)

Примечания

Ссылки 

 Интервью Я. Хоффмана газете «Спорт-Экспресс» 28.12.2009

Чемпионы мира по фигурному катанию
Чемпионы Европы по фигурному катанию
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1976 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1980 года
Судьи фигурного катания